Вудберн има више значења:
 Вудберн (Вирџинија)
 Вудберн (Ајова)
 Вудберн (Индијана)
 Вудберн (Кентаки)
 Вудберн (Орегон)